Бэр (, ) — немецкая фамилия и топоним США.

Люди 
 Бэр — немецкий дворянский род.

 Бэр, Абрахам Адольф (1834—1908) — немецкий медик и гигиенист.
 Бэр, Владимир Иосифович (1853—1905) — русский морской офицер, капитан 1-го ранга.
 Бэр, Гейнц (1913—1957) — немецкий летчик-ас.
 Бэр, Йозеф (1770―1819) ― австрийский кларнетист.
 
 Бэр, Клаудия (1980—2015) — немецкая каноистка.
 Бэр, Макс (1909—1959) — американский боксёр и актёр.
 Бэр, Рене-Луи (1874—1932) — французский математик.
 Бэр, Роберт (род. 1952) — американский разведчик и писатель.

Топонимы США 
 Бэр — река, Вайоминг—Айдахо—Юта.
 Бэр — озеро, Юта—Айдахо.

Прочее 
 Бэр — устаревшая внесистемная единица измерения эквивалентной дозы ионизирующего излучения.
 Бэр — лунный кратер.

См. также 
 
 
 
 
 Закон Бэра
 Классы Бэра
 Категория Бэра